Rapid Foray — шестнадцатый студийный альбом немецкой хэви-метал группы Running Wild, выпущенный на Steamhammer Records 26 августа 2016 года.

Выпуск альбома был отложен, из-за травмы плеча, полученной Рольфом Каспареком в 2014 году.

Список композиций

Участники записи 
 Rolf Kasparek — вокал, гитара, бас-гитара
 Peter Jordan — гитара
 Ole Hempelmann — бас-гитара
 Michael Wolpers — ударные

Производство
 Rolf Kasparek — продюсер
 Niki Nowy — запись
 Peter Jordan — запись
 Michael Wolpers — запись
 Jens Reinhold — обложка

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Running Wild
Альбомы SPV/Steamhammer